Příjmení Kaňkovský nosí více významných osobností:

 Alois Kaňkovský (* 1983) – český cyklista
 Filip Kaňkovský (* 1985) – český herec
 Jaroslav Kaňkovský (1944–2014) – český herec, moderátor a dabér
 Petr Kaňkovský (* 1969) – bývalý český profesionální hráč ledního hokeje a hokejový reprezentant
 Roman Kaňkovský (* 1965) – bývalý český hokejový obránce
 Václav Kaňkovský (1917–1987) – český herec
 Vít Kaňkovský (* 1970) – český politik a lékař

Externí odkazy